József Szabó peut désigner :

 József Szabó (1896-1973), aussi appelé Joseph Szabo ou José Szabo, un joueur et entraîneur hongrois et portugais de football ;
 József Szabó (1940-), joueur soviétique et entraîneur ukrainien de football ;
 József Szabó (1956-), joueur hongrois de football ;
 József Szabó (1969-), nageur hongrois.

Joseph Szabo peut désigner :

 Joseph Szabo (1944-), photographe américain ;
 Joseph Szabo (1925-2010), peintre et sculpteur d'origine hongroise.